Ле́говец () — чешская фамилия. Известные носители:

 Леговец, Иржи (1909—1995) — чешский кинорежиссёр. 
 Леговец, Курт (1918—2012) — чешский и американский физик и изобретатель, исследователь полупроводников.